La palabra Outrage puede referirse a:

 Outrage (película de 1950), película dirigida por Ida Lupino.

 Outrage (película de 2009), documental dirigido por Kirby Dick.
 Outrage (película de 2010), película dirigida por Takeshi Kitano.